PDE4B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 736 амінокислот, а молекулярна маса — 83 343.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки